El .400 Jeffery Nitro Express o .450/400 Nitro Express de 3 pulgadas es un cartucho Nitro Express de calibre mediano y cuello de botella diseñado por WJ Jeffery & Co en 1902, para sus rifles dobles .

Desarrollo 
El WJ Jeffery & Co desarrolló el .400 Jeffery NE del casquillo del cartucho.450/400 3Nitro Express, debido a que este reportaba problemas de extracción.

El .450/400 Nitro Express de 3 pulgadas fue recreado cargando el viejo .450/400 3<span data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Fracción&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Plantilla:Fracción&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;1&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;4&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwGQ" typeof="mw:Transclusion">&nbsp;</span>Black Powder Express con cordita, que transforma un cartucho de baja velocidad, con prestaciones modestas para la caza de cérvidos en una genuina ronda de caza mayor capaz de abatir a las especies más grandes en India y el África. Inicialmente, no fue del todo exitoso, debido al aumento de presión generado por cordita, no sucedía con las cargas más suaves de pólvora negra. Para contrarrestar esto, WJ Jeffery & Co redujo la longitud del casquillo a 3 pulgadas y movió el cuello más hacia adelante, creando este cartucho,  como tal, nunca se cargó con pólvora negra.

A diferencia del .450/400 NE 3  pulgadas, el .400 Jeffery NE se estandarizó en las balas calibre .410, el renovado interés en los rifles dobles significó que más balas en este calibre estaban disponibles.

Dimensiones

Uso Deportivo 
El .450/400 NE tanto en 3 pulgadas como en 3 alcanzaron gran popularidad, hasta la introducción del .375 Holland & Holland Magnum.

Karamojo Bell inició su carrera como cazador de elefantes con un rifle doble .450/400 hecho por Jeffery, antes de usar el .275 Rigby .  Jim Corbett cambió su .500 Black Powder Express por un rifle doble WJ Jeffery boxlock en .400 Jeffery NE que usó junto con un .275 Rigby. 

En su libro African Rifles and Cartridges, John "Pondoro" Taylor afirmó que los rifles de 3 pulgadas y 3 del.450/400 NE eran "las mejores armas imaginables para toda la caza mayor" adecuados para toda la caza africana en casi todas las condiciones cuando los utiliza un cazador experimentado.  Dijo además: "Me complació más usar el .400 que cualquier otro calibre; y ningún arma se comportó con más éxito en mis manos. Felizmente terminaría el resto de mi carrera con un par de ellos y nada más, ¡a menos que fuera un tercero!" 

El comandante Percy Powell-Cotton escribió que "el rifle express eyector Jeffery .400 que llevé por primera vez en mi expedición a Abisinia es mi arma favorita para la caza peligrosa. Con todas las balas cubiertas de níquel, es excelente para disparos a la cabeza o al corazón de un elefante. Con la correa asomando por la nariz, hacen un buen trabajo con rinocerontes y búfalos; mientras que con la mitad del plomo expuesto, no creo que puedas conseguir un arma mejor para el león". 

Elmer Keith dijo que este cartucho sería su primera opción para cazar osos pardos en Alaska.

Referencias 

Cartuchos para pistolas y fusiles